Зебахталь может означать:

  — долина в Австрии.
  — долина в Италии.
 Зебахталь — долина реки  в кантоне Тургау в Швейцарии.
 Зебахталь — долина реки  в округе Средняя Франкония в Германии.
 Зебахталь — верхнее течение реки Вутах.

См. также 
 Зеебах